Глаголін Борис Сергійович — український актор, режисер театру та кіно. Заслужений артист Республіки.
 Глаголін Олексій Борисович (1901-1987) — український актор та режисер, професор Харківського інституту мистецтв, педагог.